Plunkett bezeichnet:
 Plunkett (Adelsgeschlecht)
 Plunkett (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Kriegsschiff USS Plunkett (DD-431)

Plunkett ist der Familienname folgender Personen:
 Al Plunkett (1899–1957), kanadischer Sänger
 Charles Peshall Plunkett (1864–1931), US-amerikanischer Konteradmiral
 Edward Plunkett, 18. Baron Dunsany (1878–1957), irischer Schriftsteller
 Evan Plunkett († 2014), US-amerikanischer Musiker
 George Noble Plunkett (1851–1948), irischer Politiker 
 Gerard Plunkett, irischer Schauspieler
 Horace Curzon Plunkett (1854–1932), britischer Agrarwissenschaftler
 Jayne Plunkett (* 1971), nordirische Badmintonspielerin
 Jim Plunkett (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joseph Plunkett (1887–1916), irischer Schriftsteller
 Kim Plunkett (* 1950), Kognitionswissenschaftler
 Maryann Plunkett (* 1953), US-amerikanische Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Mert Plunkett (1888–1966), kanadischer Impresario und Komponist
 Oliver Plunkett (* 1625 oder 1629; † 1681), Erzbischof von Armagh und Primas von Irland
 Roy Plunkett (1910–1994), US-amerikanischer Chemiker; Teflon-Erfinder
 Walter Plunkett (1902–1982), US-amerikanischer Kostümbildner
 William Plunkett († 2013), britischer Möbeldesigner 
 William C. Plunkett (1799–1884), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Plunket
 Plunketts Creek Bridge No. 3
 Blunkett